|}
Die Bahnstrecke Wolotschajewka–Dsjomgi ist eine breitspurige Hauptbahn der Dalnewostotschnaja schelesnaja doroga (ДВЖД) innerhalb der Rossijskije schelesnyje dorogi (Russische Eisenbahnen).

Die eingleisige, nichtelektrifizierte Bahnstrecke zweigt unweit Wolotschajewka Wtoraja (Station Wolotschajewka-2) bei Chabarowsk von der Transsibirischen Eisenbahn in nördlicher Richtung ab und führt über Komsomolsk am Amur, die Baikal-Amur-Magistrale querend, nach Dsjomgi. Dsjomgi ist der nordöstliche, etwas abseits vom zentralen Teil gelegene Stadtteil von Komsomolsk.

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Russland
Verkehrsbauwerk in der Region Chabarowsk
Verkehrsbauwerk in der Jüdischen Autonomen Oblast